Rajon Sarata (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Sărata) war ein Rajon in der Oblast Odessa, in der Südukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Sarata.

Der Rajon entstand 1965 als Teil der Oblast Odessa in der Sowjetunion, seit 1991 war er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj.

Er grenzte im Norden auf einem kurzen Stück an die Republik Moldau, im Osten an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, im Süden an den Rajon Tatarbunary, im Südwesten an den Rajon Arzys und im Nordwesten an den Rajon Tarutyne.

Am 1. April 1995 wurde der Ort Kolisne/Колісне in Kulewtscha zurückbenannt.

Administrative Gliederung

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Sarata
Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Aufgelöst 2020